Темелеуцы (Темелеуць) — название ряда населённых пунктов в Молдавии.
 Темелеуцы — село в Каларашском районе.
 Темелеуцы — село в Флорештском районе.